Інтонація в мовознавстві
 Інтонація в музиці